Eunicites pinnai är en ringmaskart som beskrevs av Alessandrello 1990. Eunicites pinnai ingår i släktet Eunicites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pinnai